Палос Дулсес има више значења:

 Палос Дулсес (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Дулсес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Дулсес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику